Coenonympha pallescens är en fjärilsart som beskrevs av Stevens 1922. Coenonympha pallescens ingår i släktet Coenonympha och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
pallescens